Bobrau ist der deutsche Name für

 Bobrová, Minderstadt in Tschechien
 Bobrowo, Gemeinde in Polen